Thunert ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Thunert (1899–1964), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Werner Thunert (1928–1989), deutscher Journalist